Bartłomiej Ostapczuk
 Dmytro Ostapczuk
 Jacko Ostapczuk